Saint-Germain-Laval (Loire), város Franciaország nyugati részén, Loire megye székhelye.
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), város Franciaország nyugati részén, Seine-et-Marne megye székhelye.
Lásd még
 Saint-Germain (egyértelműsítő lap)